Peștere se poate referi la:

 Localități din România
 Peștere, Bihor
 Peștere, Caraș-Severin

Vezi și 
 Peștera (dezambiguizare)